Hermann Lingnau ist der Name folgender Personen:

* Hermann Lingnau (Postbeamter) (1815–1885), deutscher Postbeamter
 Hermann Lingnau (Leichtathlet) (1936–2018), deutscher Kugelstoßer